

Коротаєво — село, Верещагінський район, Пермський край
 Коротаєво — присілок, Глазовський район, Удмуртія

Див. також 
 Коротай